Hausmoning ist der Name folgender Orte:

 Hausmoning (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hausmoning (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hausmoning (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hausmoning (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft der Gemeinde Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg